Antonín Pelc ist der Name folgender Personen:

* Antonín Pelc (Sänger) (1890–1974), tschechischer Opernsänger (Tenor) und Musikpädagoge 
 Antonín Pelc (Maler) (1895–1967), tschechischer Maler, Grafiker und Karikaturist